Brooklands – tor wyścigowy w Wielkiej Brytanii, koło Weybridge w Surrey
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire, w Central Bedfordshire
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Havering
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Manchester
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Trafford
 Brooklands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Leeds